Ishibashi steht für:
 Ishibashi (Tochigi), eine ehemalige kreisangehörige Stadt (-machi) in der japanischen Präfektur Tochigi (eingemeindet nach Shimotsuke)
 Ishibashi (Klan), eine japanische Kriegeradelsfamilie

Ishibashi ist der Familienname folgender Personen:
 Daikichi Ishibashi (* 1932), japanischer Politiker
 Ishibashi Hideno (1909–1947), japanische Dichterin
 Ishibashi Hiroshi (* 1916), japanischer Unternehmer
 Ishibashi Masashi (1924–2019), japanischer Politiker
 Ishibashi Ningetsu (1865–1926), japanischer Literaturkritiker und Schriftsteller
 Michinori Ishibashi (* 1952), japanischer Judoka
 Naoki Ishibashi (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Noriko Ishibashi, japanische Fußballspielerin
 Ishibashi Sadakichi (1907–1988), japanischer Literaturwissenschaftler unter dem Künstlernamen Yamamoto Kenkichi
 Ishibashi Shōjirō (1889–1976), japanischer Unternehmer
 Ishibashi Tanzan (1884–1973), japanischer Politiker